Volkers ist der Name folgender Ortsteile:

 Volkers (Bad Brückenau), Ortsteil von Bad Brückenau, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Volkers (Schmalkalden), Ortsteil von Schmalkalden, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Volkers (Nordenham), Ortsteil von Nordenham, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen

Volkers ist der Familienname folgender Personen:
 Claudia Volkers (* 1971), deutsche Volleyballspielerin
 Emil Volkers (1831–1905), deutscher Pferde- und Genremaler der Münchner und Düsseldorfer Schule
 Fritz Volkers (1868–1944), deutscher Pferdemaler der Düsseldorfer Schule
 Johannes Volkers (1878–1944), lutherischer Theologe und Landesbischof
 Karl Volkers (1868–1949), deutscher Pferdemaler der Düsseldorfer Schule
 Max Volkers (1874–1946), deutscher Figuren- und Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule
 Wim Volkers (1899–1990), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Folkers
 Folkerts